Чичарас има више значења:

 Чичарас (Ла Грандеза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чичарас (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чичарас (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику